Heteropterna är ett släkte av tvåvingar. Heteropterna ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Platthornsmyggor
Heteropterna